Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Morrison che ha battuto in finale Wesley Moodie 7-64, 5-7, 7-64.

Teste di serie 

 Ramón Delgado (secondo turno)
 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Taylor Dent (semifinali)

 Neville Godwin (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2002